Tennis har funnits med på olympiska sommarspelens program sedan 1896, försvann 1928 och återkom 1988. Tennis var en demonstrationssport under olympiska sommarspelen 1968 och 1984.

1896-1904 och 1988-1992 delade semifinalförlorarna på medaljerna. I övriga år har det funnits speciella bronsmatcher.

Klasser 
(d) = demonstrationssport

Deltagande nationer

Medaljtabeller

Alla år

Alla år (1896–1924, 1988–2016)

1988–2016

1896–1924

Referenser